SHA (Secure Hash Algorithm) – rodzina powiązanych ze sobą funkcji skrótu zaprojektowanych przez National Security Agency
 Sha – niemiecka piosenkarka